Arne Møller er navnet på flere personer:
 Arne Møller (seminarieforstander) – dansk præst og seminarieforstander (1876-1947)
 Arne Møller (musiker) – dansk klarinettist og kgl. kapelmusikus (1919-2007)
 Arne Møller (skuespiller) – dansk skuespiller (1923-1992)
 Arne Schmidt Møller – dansk journalist, forfatter og foredragsholder (født 1955)